Saillens :
 Ruben Saillens (1855-1942), auteur et pasteur protestant
 Madeleine Blocher-Saillens, pasteure protestante évangélique française
 Saillens, lieu-dit dans la commune de Mérens-les-Vals (Ariège) qui a donné son nom au tunnel hélicoïdal de Saillens.